Crampel peut faire référence à :
 Paul Crampel (1864-1891), un explorateur de l'Afrique centrale.
 Marie Crampel (1870-1938), peintre française.
 Fort-Crampel en Oubangui-Chari (voir Fernand Gaud).
 Crampel, un quartier de la ville de Toulouse.
 La rue Paul-Crampel à Paris.
 Crampel est une ville de la région de Sidi Bel Abbes en Algérie.